Maha Rat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 23.525 de locuitori și o suprafață de 120,156 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte tambon, care sunt subdivizate în 58 de sate muban.

Referințe 

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya